Sveriges fotbollslandslag i EM 2000

Här följer den svenska truppen till EM i fotboll 2000.

Spelare

Externa länkar
Svenska Fotbollförbundet

Fotboll i Sverige 2000
Europamästerskapet 2000
Europamästerskapet i fotboll för herrar 2000